

Persone 
 Albino Bottini (...–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Alexander Bottini (1969-2002) – calciatore venezuelano, di ruolo attaccante
 Anna Maria Bottini (1916) – attrice italiana
 Antonio Bottini (1850-1931) – botanico italiano
 Enrico Bottini (1835-1903) – politico italiano
 Febo Bottini (1848-1927) – architetto italiano
 Lorenzo Prospero Bottini (1737-1818) – cardinale italiano
 Marianna Bottini nata Motroni-Andreozzi (1802-1858) – compositrice italiana, insegnante di arpa
 Stefano Bottini (1956) – politico italiano, primo deputato sordo

Personaggi immaginari
 Enrico Bottini – protagonista del libro Cuore

Altro 
 Bottini di Siena – gallerie sotterranee per l'approvvigionamento idrico
 Fontana dei Bottini – fontanile e abbeveratoio sul versante orientale del colle di Todi, provincia di Perugia, Umbria
 Funicolare dei Bottini – impianto a fune in servizio fra il 1919 e il 1935 a Celle Ligure, provincia di Savona, Liguria
 Villa Bottini, o Buonvisi – villa storica di Lucca, Toscana

Pagine correlate 
 Bottin
 Bottino